

Géographie 

 Grand Colombier, îlot inhabité de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, refuge d'oiseaux marins.
 Grand Colombier, sommet () du massif du Jura (département de l'Ain) dominant la ville de Culoz et près duquel se situe le col du Grand Colombier ().
 Grand Colombier, montagne française () au centre du Massif des Bauges, en Savoie.
 Grand Colombier, plage de l'île de Saint-Barthélemy, aux Antilles françaises.

Voir aussi 

 
 Col du Grand Colombier, col situé dans l'extrême sud du massif du Jura, dans le massif du Grand Colombier.